El término Plaza Nueva puede referirse a:

Plaza Nueva, ubicada en la localidad de Alicante, ;
Plaza Nueva, ubicada en la localidad de Bilbao, ;
Plaza Nueva, ubicada en la localidad de Cracovia, ;
Plaza Nueva, ubicada en la localidad de Granada, ;
Plaza Nueva, ubicada en la localidad de Lucena, ;
Plaza Nueva (ahora de la Constitución), ubicada en la localidad de San Sebastián, ;
Plaza Nueva, ubicada en la localidad de Sevilla, ;
Plaza Nueva (ahora de España), ubicada en la localidad de Vitoria, ;

Plazas